Leander Paes e Martina Navrátilová erano i detentori del titolo, sono riusciti ad arrivare fino alla finale dove però sono stati sconfitti da Nenad Zimonjić ed Elena Bovina per 6-1, 7-63.

Teste di serie 

  Mark Knowles /  Virginia Ruano Pascual (quarti di finale)
  Mahesh Bhupathi /  Elena Lichovceva (primo turno)
  Todd Woodbridge /  Rennae Stubbs (primo turno)
  Leander Paes /  Martina Navrátilová (finale)

  Kevin Ullyett /  Lisa Raymond (quarti di finale)
  Wayne Black /  Cara Black (secondo turno)
  Jonas Björkman /  Daniela Hantuchová (secondo turno)
  Daniel Nestor /  Lina Krasnoruckaja (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2004